

Biografia 
Laureatosi in Psicologia a Firenze, è specialista in psicologia clinica. Collabora con Psicolab di cui riveste il ruolo di Direttore Scientifico della sezione psicologia clinica. Con il suo romanzo La via di Fuga vince il premio Fiorino d’argento. Fanno seguito alcune monografie volte a teorizzare il Processo Anevrotico Terapeutico (PAT).

Opere 

 La via di Fuga, Firenze 1999, Loggia dei Lanzi;
 La dinamica delle Emozioni, Firenze 2013, Romano Editore;
 La felicità di coppia, Roma 2017, Edizioni Alpes;
 Il Processo Anevrotico in psicoterapia, Roma 2019, Edizioni Alpes.